Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, se dispute du 17 au .

Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristina Mladenovic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Liang Chen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Strasbourg
Tennis en France en 2015
Tennis en mai 2015
Sport en France en mai 2015